Sabato, domenica e lunedì – commedia del 1959 di Eduardo De Filippo

Cinema
Sabato, domenica e lunedì – film del 1990 diretto da Lina Wertmüller

Televisione
Sabato, domenica e lunedì – film TV del 1963 diretto da Eduardo De Filippo
Sabato, domenica e lunedì (Zaterdag, zondag, maandag) – film TV del 1977 diretto da Juul Claes e Senne Rouffaer
Sabato, domenica e lunedì – film TV del 2004 diretto da Paolo Sorrentino
Sabato, domenica e lunedì – film TV del 2012 diretto da Franza Di Rosa
Sabato, domenica e lunedì – film TV del 2021 diretto da Edoardo De Angelis

Musica
Sabato, domenica e lunedì – album del 1990 di Nino Buonocore